Пливачке трке у дисциплини 50 метара слободним стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2016. одржане су седмог и осмог дана пливачких такмичења, 12. и 13. августа у Олимпијском базену у Рио де Жанеиру.

Учестовала је чак 91 такмичарка из 76 земаља, а само такмичење се одвијало у три дела. Квалификације су одржане у подневном делу програма 12. августа, истог дана у вечерњем делу програма одржане су и полуфиналне трке, док је финале одржано у вечерњем делу програма дан касније.

Златну медаљу освојила је Данкиња Пернил Блум пошто је финалну трку испливале у времену 24.07 секунди, што је уједно и време новог националног рекорда Данске. Сребро је са само две стотинке заостатка освојила Американка Симон Мануел, док је бронза припала Белорускињи Александри Херасимењи која је испливала финале у времену од 24.11 секунди, што је нови национални рекорд Белорусије.

Освајачи медаља

Рекорди 
Уочи почетка трка у овој дисциплини важили су следећи светски и олимпијски рекорди:

Током такмичења нису остварени нови светски и олимпијски рекорди у овој дисциплини.

Квалификације 
У квалификацијама које су пливане у подневном делу програма 12. августа пливало се чак 12 квалификационих трка, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичарки са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане истог дана када и квалификације, а пласман у финале остварило је 8 такмичарки са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале

Референце

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.

Спољашње везе 
 Званични резултати трке 

Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.